

Cinema 
 School Days – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Kalem
 School Days – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Selig Polyscope Company
 School Days – cortometraggio del 1913 diretto da Travers Vale
 School Days – film del 1921 diretto da William Nigh

Letteratura 
 School Days – romanzo di Robert Brown Parker del 2005

Musica 
 School Days – singolo di Chuck Berry del 1957
 School Days – album di Stanley Clarke del 1976

Videogiochi 
 School Days – videogioco del 2005

Televisione
 School Days – serie animata giapponese del 2007 (tratta dall'omonimo videogioco) diretta da Keitaro Motonaga